La Coupe de France de basket-ball 2004-2005, organisée par la FFBB, est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Robert Busnel, en hommage à Robert Busnel, basketteur international français décédé en 1991.

La finale a lieu le  au Palais Omnisports de Paris Bercy et voit s'affronter le BCM Gravelines-Dunkerque et Cholet Basket. Le BCM remporte la compétition pour la première fois de son histoire.

Calendrier

Résultats

Trente-deuxièmes de finale 

La Commission Sportive Fédérale de la Fédération française de basket-ball a effectué, mercredi , au siège de la Fédération à Paris, le tirage au sort des 32ème de finale de la compétition. Trois zones géographiques ont été définies en répartissant les quatre niveaux des participants. Quarante-sept équipes (trois de NM2, dix-sept de NM1, dix-sept de Pro B et dix de Pro A) étaient concernées par ce tirage au sort, les qualifiés pour la Semaine des As 2005 ne rentrant qu'en seizième de finale.

Seizièmes de finale

Tableau final

Finale

Vainqueur

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de France féminine de basket-ball 2004-2005
 Championnat de Pro A 2004-2005
 Championnat de Pro B 2004-2005
 Championnat de Nationale masculine 1 2004-2005

Lien externe 
 Le site de la FFBB

2004-2005
Basket-ball en France en 2004
Basket-ball en France en 2005
France, Coupe M
Basket-ball M